Плющиха может означать:

 Плющиха — улица в Москве.
 Плющиха — река в Новосибирской и Томской областях.
 Плющиха — будущая станция Калининско-Солнцевской линии, планируемая к расположению частично под Смоленской-Сенной площадью.

См. также 
 Авдотья Плющиха